Петер Пауль Кох (; 15 марта 1879, Майнц — 1 октября 1945, Гамбург) — немецкий физик-экспериментатор, профессор Гамбургского университета; активный национал-социалист, блокляйтер НСДАП.

Биография 
Петер Пауль Кох родился 15 марта 1879 года в Майнце; он был одним из учеников Вильгельма Конрада Рентгена в период пребывания будущего нобелевского лауреата в Мюнхене. С 1919 года Кох состоял первым директором Государственного физического института (Physikalische Staatsinstitut) при недавно основанном Гамбургском университете. 11 ноября 1933 года он был среди более 900 ученых и преподавателей немецких университетов и вузов, подписавших «Заявление профессоров о поддержке Адольфа Гитлера и национал-социалистического государства».

Постепенно у Петера Коха обострились отношения с коллегами по физическому институту — в связи с активной национал-социалистической позицией самого Коха. В частности, он осуждал коллег, работавших над исследованиями в ядерной сфере: писал в гестапо об их «нейтральной позиции». В период национал-социалистической диктатуры Кох состоял «ответственным за квартал» (блокляйтером, ) НСДАП. После окончания Второй мировой войны Кох был немедленно, в 1945 году, уволен британской оккупационной администрацией. Покончил жизнь самоубийством, приняв цианид 1 октября 1945 года.

Работы 
 
 Über e. registrierendes Mikrophotometer // Ann. d. Physik, 4. Folge, 39, 1912, S. 705—751.
 Über die Zerstreuung von Licht in photographischen Negativen und deren Einfluß auf die Messung von Schwärzungen, Hamburg 1928.

Литература 
 Walther Gerlach: Koch, Peter Paul. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 12, Duncker & Humblot, Berlin 1980, ISBN 3-428-00193-1, S. 273.
 Monika Renneberg: Die Physik und die physikalischen Institute an der Hamburger Universität im «Dritten Reich». In: Eckart Krause u. a. (Hg.): Hochschulalltag im «Dritten Reich». Die Hamburger Universität 1933—1945, Berlin 1991.
 Ernst Klee: Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945. 2. Auflage. Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main 2007, ISBN 978-3-596-16048-8. S. 324.

Примечания

Ссылки 

Физики Германии
Физики XX века